Solidariedade - sentimento
Ou ainda:

Política 
Solidarność - sindicato da Polônia
Solidariedade (partido político) (SD) - partido político do Brasil
Bloco Petro Poroshenko "Solidariedade" - partido político da Ucrânia

Sociologia 
Solidariedade social - conceito criado pelo sociólogo Émile Durkheim

Direito 
Solidariedade (direito) - conceito do direito
Desambiguação